Андрийчук — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Андрийчук, Василий Гаврилович (род. 1938) — советский и украинский учёный.
 Андрийчук, Григорий Антонович (1879—1917) — член Государственной думы 3-го и 4-го созывов от Подольской губернии, крестьянин.
 Андрийчук, Михаил Емельянович (1927—2020) — советский график, член Национального союза художников Украины.